Грищу́к  — українське прізвище, утворене від Грись, народної форми канонічного імені Григорій. Відомі носії:

 Грищук Броніслав Антонович (. 1940) — поет.
 Грищук Вадим Григорович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грищук Валентин Самкович (. 1951) — заступник голови обласної ради Хмельницької області.
 Грищук Валерій Павлович (1952—2021) — український фізик, народний депутат СРСР (1989—1991), член Міжрегіональної депутатської групи.
 Грищук Віктор Климович — український науковець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.
 Грищук Іван Петрович (. 1953) — український графік.
 Грищук Іван Трохимович (1924—2003) — доктор істоичних наук, професор.
 Грищук Леонід Андрійович (́нар. 1953) — український вчений у галузі медицини, педагог.
 Грищук Леонід Петрович (1941—2012) — український, радянський і британський астрофізик.
 Грищук Леонід Степанович (1906—1960) — український радянський партійний і військовий діяч.
 Грищук Оксана Вікторівна ( 1977 р.) — українська науковиця, доктор юридичних наук.
 Грищук Оксана Володимирівна ( 1972) — радянська і російська фігуристка, дворазова олімпійська чемпіонка.
 Грищук Олександр Казимирович (* 1957) — кандидат технічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.
 Грищук Олександр Ігорович (. 1983) — російський шахіст, гросмейстер.
 Грищук Роман Павлович (. 1989) — український телеведучий, актор, керівник студії «Мамахохотала».
 Грищук Руслан Валентинович — начальник кафедри Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, доктор технічних наук, професор, полковник Збройних Сил України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Грищук Сергій Сергійович — український футболіст.

Див. також 
 Грещук

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук